"Pueblo Viejo" pode ser:
 Pueblo Viejo, cidade na República Dominicana
 Pueblo Viejo (Magdalena), município colombiano
 Pueblo Viejo (Veracruz), cidade no México

Ver também
 Pueblo Nuevo

Desambiguações de topônimos